Freil ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Freil (1947–2022), dänischer Basketballtrainer und -spieler
 Tine Freil (* 1970), dänische Basketballspielerin